Kushibiki ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Kushibiki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Masatoshi Kushibiki (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Minoru Kushibiki (* 1967), japanischer Fußballspieler